Mickey and Donald (Mickey e Amigos ou Clássicos Disney em Portugal) foi uma serie em curtas-metragens de animação produzida pela Disney. Criada em 1935, com o episodio Mickey's Service Station, a serie apresenta as aventuras individuas e outras do trio.

Produção 
A Serie teve todos os episódios dublados pelo elenco principal de Walt Disney dublando Mickey e Pete (alem de Minnie), Clarence Nash dublando Donald e Pinto Colvig dublando Pateta, Alem da participação de Elvia Allman, dublando Clarabela no episodio Mickey's Fire Brigade. 

Nos episódios onde os 3 personagens aparecem, o protagonista é Mickey Mouse. Nos episódios onde Donald e Pateta aparecem são ambos protagonistas.

Televisão

Os episódios foram exibidos nos Estados Unidos entre 1935 e 1961, nos cinemas. No início dos anos 80, as animações começaram a ser exibidas no Disney Channel. No final dos anos 90 foram exibidas no Toon Disney.

No Brasil, as animações foram exibidas na Rede Globo e SBT . Em 2001, começaram a ser exibidas no Disney Channel. As animações também foram exibidas pela TV Tupi, entre 1965 e 1978.

Em Portugal, as primeiras animações do "Mickey Mouse" estrearam na RTP nos anos 70, na versão original com legendas em português, dentro da rubrica "Cinema de Animação". Em 1986, continuaram a ser exibidas no "Clube de amigos Disney" até meados dos anos 90.

Em 2002, começaram a ser reexibidas no Disney Channel, com dobragem portuguesa. Mais tarde, foram também exibidas no Disney Cinemagic.

Depois da extinção do Disney Cinemagic, o Disney Channel transmitia apenas 14 curtas, só no Natal. As curtas eram: "The Night Before Christmas", "Mickey's Good deed", "Pluto's Christmas Tree", "Toy Tinkers" e "Santa's Workshop".

Em junho de 2012, o Disney Channel decidiu repetir as curtas no canal, e durante anos passaram sem qualquer interrupção. Inicialmente, era exibido durante a semana, duas vezes por dia (manhã e tarde). Mas a seguir a esse verão passaram a ser exibidas aos fins de semana, e mais tarde passaram a ser exibidas apenas à tarde, e no verão de 2015, o canal passou a exibi-las à noite, e assim continuaram no canal até setembro de 2015, ano em que o canal decidiu renovar a programação. Depois disso, as curtas de Natal e as normais nunca mais foram exibidas. A última curta que o canal exibiu foi o "Bellboy Donald". Nesse ano, o Canal Panda também renovou a programação.

Lista de episódios de Mickey, Donald e Pateta (onde aparecem 0s 3) 

Desenhos animados dos Estados Unidos
Mickey Mouse
Walt Disney
Séries de filmes de animação